Tonneau (Französisch wörtlich für "Fass") bedeutet:

 Tonneau, ein französisches Volumenmaß für trockene Waren und Flüssigkeiten. 
 Tonneau (Automobilbauart), eine Karosserie-Bauart beziehungsweise ein festes oder abnehmbares Karosserieteil für Passagiere
 Tonneau (Fuhrwerk), eine zweirädrige Kutsche mit Heckeinstieg für die Passagiere
 Tonneau (Uhrenform), eine Form eines Uhrengehäuses

Siehe auch:
 Tonneau Cover, ein Wetterschutz aus Leder, Textil oder Hartplastik für offene Personenwagen und Nutzfahrzeuge
 Tonneau-Lampe, eine Beleuchtung für Kutschen und Automobile
 Tonneau-Windschutzscheibe, eine zusätzliche Windschutzscheibe für die hinteren Passagiere in offenen Automobilen